

Sigle 
 Abbreviazione per ultimo scorso (l'opposto di prossimo venturo)
 Abbreviazione per Umidità Specifica
 Abbreviazione per Unione Sportiva
 Abbreviazione per Stati Uniti d'America
 In Archeologia, nella schedatura dei dati rilevati in fase di scavo, è la sigla che sta per Unità Stratigrafica

Cinema 
 Noi (Us) – film del 2019 diretto da Jordan Peele

Codici 
 US – codice vettore IATA di US Airways
 US – codice ISO 3166-1 alpha-2 degli Stati Uniti d'America
 US – codice ISO 3166-2:CZ della Regione di Ústí nad Labem (Repubblica Ceca)
 US – codice ISO 3166-2:SV di Usulután (El Salvador)

Geografia 
Us – comune francese della Val-d'Oise
Us – fiume della Russia siberiana

Informatica 
 .us – dominio di primo livello degli Stati Uniti d'America

Letteratura 
 Noi (Us) – romanzo di Richard Mason del 2004

Musica
 Us – album di Nick Kamen del 1988
 Us – album di Peter Gabriel del 1992
 Us – canzone di Regina Spektor del 2004
 Us – singolo di James Bay del 2018

Altri progetti